Стаки () — английская фамилия. Известные носители:
 Стаки, Родни (род. 1986) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс».
 Стаки, Софи (род. 1991) — английская актриса.

Другое 
 Стаки (село) — населённый пункт в Гулбенском крае Латвии.